NDB peut se référer à :
 Une balise non directionnelle (Non Directional Beacon)
 Network Database, le moteur de base de données de MySQL Cluster
 Le dictionnaire de biographie en langue allemande Neue Deutsche Biographie